Нисть — река в России, протекает в Гайнском районе Пермского края. Устье реки находится в 14 км по левому берегу реки Суч. Длина реки составляет 20 км.

Исток на Верхнекамской возвышенности в 18 км к юго-западу от села Гайны. Течёт на юг по ненаселённому лесному массиву. Приток — Иванчино-Шор (правый). Впадает в Суч в 10 км к западу от посёлка Сергеевский (Иванчинское сельское поселение).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от истока до водомерного поста у села Бондюг, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100112111100002973
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100297
 Код бассейна — 10.01.01.001
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Гайнского района
Бассейн Лолога